Die 1. Faustball-Weltmeisterschaft der Männer fand vom 6. bis zum 9. Juli 1968 in Linz (Österreich) statt. Österreich war somit der erstmalige Ausrichter der Faustball-Weltmeisterschaft der Männer.

Spielorte 
An insgesamt fünf Spielorten in Oberösterreich wurde die erste Faustball-Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen.

Vorrunde 
Die Spiele der Vorrunde fanden in Steyr und Altheim (Gruppe A) sowie Gallneukirchen und Wels (Gruppe B) statt.

Gruppe A

Gruppe B

Zwischenrunde

Platzierungs- und Finalspiele

Platzierungen

Ehrenpreise 
 Bester Hinterspieler: Karl Mühlechner (Österreich)
 Bester Rückschläger: Fritz Pannewig (BR Deutschland)
 Bester Zuspieler: Carlos Eltz (Brasilien)
 Weitgereiste Mannschaft: Chile
 Publikumsliebling Nr. 1: Gerson Schuch (Brasilien)

Weblinks

Quelle 

1968 Männer
Faustballturnier in Linz
Faustballveranstaltung 1968